Пена́л:
 Пенал — футляр для хранения канцелярских принадлежностей.
 Пенал — изделие, специализированная ёмкость для хранения строго определённого содержимого.
 Пенал — узкий и высокий шкаф.
 Пенал — узкий коридор, проход, туннель.
 Пенал — город в Тринидаде и Тобаго.